Пиана () может означать:

 Пиана, Рич — американский бодибилдер, видеоблогер и бизнесмен.
 Лоро Пиана — итальянская компания.

См. также 

 Пиано
 Пьяна (значения)